Броккен () — нидерландская фамилия и топоним.

Фамилия 
  (род. 1953) — бельгийский прыгун в высоту.
 Броккен, Корри (1932—2016) — нидерландская певица, победитель второго конкурса песни Евровидение 1957 года.
 Броккен, Ян (род. 1949) — нидерландский писатель.

География 
 Броккен — гора в Германии.